Jün-che je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Jün-che (Če-ťiang) – okres v městské prefektuře Li-šuej v provincii Če-ťiang;
 Jün-che (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Cchang-čou v provincii Che-pej.